Wolfenschiessen steht für:
 Wolfenschiessen, politische Gemeinde im Schweizer Kanton Nidwalden
 Wolfenschiessen (Adelsgeschlecht), Niederadelsgeschlecht aus gleichnamigen Ort im Kanton NW und später im Berner Oberland; erstmals im 13. Jahrhundert erwähnt, im 16. Jahrhundert ausgestorben

Wolfenschiessen ist der Familienname folgender Personen:

 Walter von Wolfenschiessen (vor 1267–nach 1280), Schweizer Ammann und Stifter
 Johann von Wolfenschiessen(vor 1309-nach 1329), Schweizer Ammann des Klosters Engelberg, Sohn von W.v.W